Fredericia (gemeente)
 Fredericia (stad)